Vasco-navarro puede referirse a:
 En general, aquello que es tanto vasco como navarro, o que es compartido por vascos y navarros.
 Ciclismo amateur vasco-navarro
 Estatuto Vasco-Navarro
 Ferrocarril Vasco-Navarro